Мастодонт американський (Mammut americanum) — вид викопних хоботних ссавців родини Мастодонтові (Mammutidae).

Найдавніші рештки датуються початком середнього пліоцену. Мав широке поширення на континенті, особливо протягом плейстоцену, відомий з решток знайдених від сучасної Аляски і Нової Англії на півночі, до Флориди, півдня Каліфорнії, і на південь до Гондурасу. Американські мастодонти нагадували шерстистого мамонта за зовнішнім виглядом, з товстим шаром кошлатого волосся Мали бивні, що іноді перевищували 5 м завдовжки; зігнуті вгору, але менш різко, ніж у мамонта. Його основним середовищем проживання були холодні ялинкові ліси, переважно у стадах

Вимирання 
Вимерли наприкінці плейстоцену близько 9 тисяч років до н. е. Серед причин вимирання, крім глобальної зміни клімату, розглядають і можливу епідемію туберкульозу.

Філогенія 

Наступна кладограма показує розташування американського мастодонта серед інших хоботних

Примітки 

Вимерлі хоботні
Ссавці плейстоцену
Вимерлі тварини, описані 1799
Мастодонтові